Das Wort Sacca bezeichnet:
 ein Element der Buddha-Lehre, siehe Vier Edle Wahrheiten
 Sacca (Venedig), künstliche Landgebiete im Meer vor Venedig
 Mehrzahl des italienischen Volumenmaßes Sacco, siehe Sacco (Einheit)

Sacca oder Saccà ist der Nachname von:
 Brian Sacca (* 1978), US-amerikanischer Comedian, Schauspieler und Drehbuchautor
 Roberto Saccà (* 1961), italienischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Saca
 Sacka
 Sakka